Сте́фани Беатри́с Би́шхофф Альвизу́ри (, род. 10 февраля 1981) — аргентино-американская актриса. Наиболее известна по роли детектива Розы Диас в ситкоме «Бруклин 9-9» (2013—2021).

Ранняя жизнь 
Беатрис родилась в Неукене, Аргентина. Её отец колумбиец, а мать — боливийка. Вместе с родителями и младшей сестрой она переехала в США в возрасте трёх лет. Выросла в Уэбстере, штат Техас, где посещала школу Клир Брук. В 2002 году Беатрис окончила колледж Стивенс и переехала в Нью-Йорк, где начала свою карьеру на театральной сцене. В 2010 году она переехала в Лос-Анджелес.

Карьера 
Беатрис начала свою карьеру на телевидении с эпизодических ролей в сериалах «Ищейка» и «Саутленд», а также повторяющейся ролью в сериале «Американская семейка», где исполнила роль Сони, сестры Глории. В 2013 году она появилась в независимом фильме «Короткий срок 12».

С 2013 по 2021 год Беатрис исполняла одну из главных ролей в комедийном сериале NBC «Бруклин 9-9».

Личная жизнь 
Беатрис — бисексуалка. С 2018 года она замужем за Брэдом Хоссом. В августе 2021 года у пары родилась дочь Розалин.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Аргентины
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Стивенса